Ilino steht für:

 Ilino (Boljevac), Dorf in der Opština Boljevac, Serbien
 Ilino (Goražde), Ort in Goražde, Bosnien und Herzegowina
 Ilino (Płońsk), Ort in Płońsk (Landgemeinde), Polen
 Ilino (Resen), Ort in Resen, Nordmazedonien